Радиоспорт в России признан официальным видом спорта и находится в стадии стабильного развития, российские спортсмены входят в мировую элиту радиоспорта.

Дисциплины 
Радиоспорт включён во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС). Обозначение вида спорта в ВРВС (номер-код вида спорта) — 1450001411Я. Согласно ВРВС, радиоспорт включает в себя следующие спортивные дисциплины (впереди указан соответствующий номер-код спортивной дисциплины в ВРВС):
 1450011811Я Многоборье МР-4
 1450021811Я Многоборье МР-3
 1450031811Я Многоборье МР-2
 1450051811Я Скоростная радиотелеграфия
 1450041811Я Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц
 1450111811Я Спортивная радиопеленгация 144 МГц
 1450091811Я Спортивная радиопеленгация — радиоориентирование
 1450101811Я Спортивная радиопеленгация — спринт
 1450061811Я Радиосвязь на КВ — телефон
 1450071811Я Радиосвязь на КВ — телеграф
 1450121811Я Радиосвязь на КВ — смесь
 1450081811Я Радиосвязь на УКВ

Номер-код означает следующее:
145 — порядковый номер вида спорта в реестре (001 — футбол, 166 — автомобильный спорт и т. п.);
000 — порядковый номер спортивной дисциплины (001=МР-4, 002=МР-3 и т. д.; в обозначении вида спорта ставятся три нуля);
1 — сезонность, летний неигровой вид спорта;
4 — распространение вида спорта: развивается международной федерацией (то же означает цифра 8 в коде дисциплины);
1 — руководство федеральными органами исполнительной власти: не осуществляется;
1 — специальная отметка: не имеет ограничений, установленных федеральными органами исполнительной власти в области физкультуры и спорта;
Я — пол и возрастная категория занимающихся: все категории.

Правила соревнований по радиоспорту 
Действующие Правила вида спорта «Радиоспорт» утверждены приказом по Министерству спорта Российской Федерации № 233 от 14 апреля 2014 года. Эта редакция правил пришла на смену предыдущим редакциям (2010—2013 гг. — приказ по Министерству спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 15 ноября 2010 года; 2003—2009 гг. — приказ Госкомспорта России от 18 марта 2003 года).

Организации 
В России действует общероссийская общественная организация Союз радиолюбителей России, которая объединяет радиолюбителей и радиоспортсменов. В регионах союз представлен региональными (РО) и местными отделениями (МО). На территории России действуют радиолюбительские объединения — клубы, секции и коллективные любительские радиостанции.

До 2001 года в Москве существовал Центральный радиоклуб имени Э. Т. Кренкеля (ЦРК), занимавшийся организацией и проведением соревнований, координацией всего российского радиоспорта. В 2001 году он был преобразован в Объединённый Центральный и г. Москвы радиоклуб им. Э. Т. Кренкеля — ОЦМРК.

См. также 
 Список заслуженных мастеров спорта России по радиоспорту
 Список мастеров спорта России международного класса по радиоспорту
 Список мастеров спорта России по радиоспорту
 Список заслуженных мастеров спорта СССР по радиоспорту

Примечания

Ссылки 
 Союз радиолюбителей России
 Календарь соревнований цифровыми видами радиосвязи Российской секции Европейского PSK Клуба

ДОСААФ